Okręty US Navy o nazwie USS „Shakamaxon”

 Pierwszy „Shakamaxon” miał być monitorem. Jego stępkę położono w listopadzie 1863 roku, ale nigdy go nie ukończono.
 Drugi USS „Shakamaxon” (AN-88) był okrętem do stawiania sieci zaporowych. W służbie w latach 1944–1963.

Shakamaxon